Населённые пункты, не имеющие статус города в России, относятся либо к посёлкам городского типа (пгт, рабочие, курортные, дачные, городские посёлки), либо к сельским населённым пунктам (посёлки, сёла, деревни, станицы, хутора, аулы). 

В списке приведены населённые пункты России (кроме городов) с численностью населения более 20 тысяч жителей по данным переписи населения по состоянию на 1 октября 2021 года.

См. также 
 Список населённых пунктов России с населением более 10 тысяч жителей
 Список городов России
 Список городов России с населением более 100 тысяч жителей
 Посёлки городского типа России

Примечания 

Списки населённых пунктов России